Die Thai League 2 (), allgemein als T2 bezeichnet, ist die zweite professionelle Fußballliga in Thailand.  Die ersten drei Vereine werden am Ende der Saison in die Thai League aufsteigen, während die letzten drei in die Thai League 3 absteigen.

Bis 2016 wurde die T2 als Thai Premier League Division 1 bezeichnet.

Vereine seit 2017

Meister seit 2017

Aufsteiger in die Thai League

Rekordmeister seit 2017

Beste Torschützen seit 2017

Preisgeld 
 Meister
 5,000,000 Baht
 Vizemeister
 3,000,000 Baht
 3. Platz
 1,000,000 Baht

Sponsoren

Zuschauerzahlen seit 2017

Siehe auch 
Zweite Liga Thailand bis 2016 → Thai Premier League Division 1

Weblinks 
 Offizielle Website (Thai/Englisch)